Кокорево — топоним:

Россия 
 Кокорево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Кокорево — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Кокорево — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.
 Кокорево — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Кокорево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Кокорево — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Кокорево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Кокорево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Кокорево — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Кокорево — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также 
 Коккорево — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.